Le Pré-Saint-Gervais, gemeente in het Franse departement Seine-Saint-Denis (regio Île-de-France)
 Pré Saint-Gervais (metrostation), metrostation in Parijs